Wapen van Bergen (België)
 Wapen van Bergen (Limburg)
 Wapen van Bergen (Noord-Holland)
 Wapen van Bergen (Noorwegen)